Монтебело може да се отнася за:

 Монтебело, острови на Австралия
 Монтебело, град в Квебек, Канада
 Монтебело, град във Франция
 Монтебело, град в Колумбия
 Монтебело, град в Калифорния, САЩ

Вижте също 
 Битка при Монтебело